Montagnana ist der Name von

 Montagnana, Stadt in der Provinz Padua, Venetien, Italien
 Bartolomeo Montagnana († um 1460), Medizinprofessor in Padua, Verfasser eines Antidotariums
 Polydor von Montagnana († 1604), katholischer Geistlicher und Administrator von Stift Admont
 Domenico Montagnana (1686–1750), italienischer Instrumentenbauer
 Antonio Montagnana (18. Jh.), italienischer Opernsänger (Bassist) 
 Associazione Calcio Montagnana, Fußballverein aus Montagnana

Siehe auch:
 Montagna